Die Persian Gulf Pro League 2016/17 war die 16. Spielzeit der höchsten iranischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2001 und der 34. Wettbewerb um die iranische Landesmeisterschaft. Die Saison begann am 25. Juli 2016 und endete am 4. Mai 2017. Titelverteidiger war der Esteghlal Khuzestan FC.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 30 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison qualifizierte sich die punktbeste Mannschaft für die Gruppenphase der AFC Champions League 2018. Die Zweit- und Drittplatzierten sollten in der Play-off-Runde der Champions League beginnen. Zusätzlich hätte der Sieger des Hazfi Cups an der Gruppenphase teilgenommen. Da der Pokalsieger allerdings keine Lizenz erhielt und in der Zugangsliste für die Champions League Plätze freigeworden sind, rückten der Ligazweite und -dritte direkt in die Gruppenphase und der Viertplatzierte in die Play-off-Runde.

Die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten stiegen in die zweitklassige Azadegan League ab.

Teilnehmer 
Paykan Teheran kehrte nach einjähriger Abstinenz als Meister der Azadegan League 2015/16 wieder zurück in die Persian Gulf Pro League. Der zweite Aufsteiger, der Machine Sazi FC, spielte zuletzt in der Saison 1996/97 in der höchsten iranischen Liga. Der dritte Aufsteiger Sanat Naft Abadan verbrachte nach seinem Abstieg 2013 die letzten beiden Jahre in der Azadegan League.

Die drei Aufsteiger ersetzten die drei letztplatzierten Vereine der Saison 2015/16, Malavan Anzali, Rah Ahan und Esteghlal Ahvaz. Esteghlal Ahvaz musste nach nur einem Jahr in der Persian Gulf Pro League wieder in die Azadegan League zurück. Für Malavan Anzali und Rah Ahan bedeutete der Abstieg das Ende ihrer elf- bzw. zwölfjährigen Zugehörigkeit zum iranischen Fußball-Oberhaus.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Season dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website (persisch)
 Saison 2016/17 bei RSSSF.com
 Saison 2016/17 bei Soccerway.com

2016 17
Fußballsaison 2016/17